PRC je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Ljudsko republiko Kitajsko.
 Public Resource Computing

Glej tudi 

Kratice